Појам Чин може да значи:

 Чин (држава)

 Чин (народ)

 Чин (језици)

 Чин (позориште)

 Војни чин